TVO es una sigla que puede hacer referencia a:

TVO (Televisión Óptima), antiguo nombre de la cadena de televisión chilena Televisión Regional de Chile.
TVO, canal municipal de televisión español de Olivenza en Extremadura.TVO, programa de televisión infantil mexicano.Revista TVO, revista paraguaya.TVOntario, cadena de televisión canadiense.TV Osaka, cadena de televisión japonesa.Televisora de Oriente, cadena de televisión venezolana.Transports du Val d'Oise, compañía francesa de transporte público.TVO, canal 21 de Panamá.TVoh, canal independiente de Cuautitlán.TVO empresa de transporte pública de la ciudad mexicana de Guadalajara.Mira que TVO''', programa de cámara indiscreta tranmitido por Telemundo Canal 2 en Puerto Rico.

Siglas